, une chanson composée par Sergio Endrigo et Sergio Bardotti et chantée par Dino en 1964 ;
 , un film italien de Camillo Mastrocinque sorti en 1966 ;
 Le titre original de Je lis dans tes yeux, un film italien de Valia Santella sorti en 2004 ;
 , une chanson et un single d', diffusé en 2017.